Ел Бари има више значења:

 Ел Бари (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бари (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Бари (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику